Dalma Gálfi era la campionessa in carica, ma quest'anno non ha preso parte al torneo.

Kayla Day ha vinto il titolo battendo in finale Viktória Kužmová con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Anastasija Potapova (quarti di finale)
  Olesja Pervušina (secondo turno)
  Rebeka Masarova (ritirata)
  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Kayla Day (campionessa)
  Amina Anshba (primo turno)
  Bianca Vanessa Andreescu (semifinale)
  Sofia Kenin (semifinale)

  Usue Maitane Arconada (terzo turno)
  Claire Liu (secondo turno)
  Olga Danilović (primo turno, ritirata)
  Katarina Zavac'ka (primo turno)
  Viktória Kužmová (finale)
  Kaja Juvan (primo turno)
  Yuki Naito (terzo turno)
  Alexandra Sanford (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2016